Great Yarmouth est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Great Yarmouth, ville côtière du comté de Norfolk
Great Yarmouth, district non métropolitain du comté de Norfolk
Great Yarmouth, circonscription électorale britannique

Voir aussi
Great Yarmouth Pleasure Beach, parc d'attractions situé à Great Yarmouth

Homonymie de toponyme